Název Rožnov má více sídel:
 Rožnov, obec v okrese Náchod (kat. úz. Rožnov)
 Rožnov (České Budějovice), obec pohlcená městem České Budějovice
 Rožnov (Český Rudolec), část obce Český Rudolec v okrese Jindřichův Hradec
 Rožnov pod Radhoštěm, město v okrese Vsetín

… nebo zaniklé vesnice:
 Rožnov (Kaplice), zaniklá vesnice, část obce Kaplice v okrese Český Krumlov
 Rožnov (Přední Výtoň), zaniklá vesnice, část obce Přední Výtoň v okrese Český Krumlov

Rožnov je také názvem chráněného území:
 Rožnov (přírodní rezervace), přírodní rezervace v CHKO Šumava

Související články 
 Rożnów – ves v Malopolském vojvodství, v powiatu Nowosądeckém, ve gmině Gródek nad Dunajcem
 Nowy Rożnów – ves v Opolském vojvodství, v powiatu Głubczyckém, ve gmině Głubczyce

Externí odkazy